Кусаган-Юрях — топоним в России якутского происхождения.

Красноярский край 
 Кусаган-Юрях — река, координаты 72°21’с. ш. 97°16’в. д..

Республика Саха (Якутия) 
 Кусаган-Юрях — река, координаты 68°39’с. ш. 127°37’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 69°21’с. ш. 150°01’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 65°59’с. ш. 116°19’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 65°38’с. ш. 116°33’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 68°34’с. ш. 121°33’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 70°32’с. ш. 121°36’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 69°21’с. ш. 142°03’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 69°05’с. ш. 143°19’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 69°33’с. ш. 148°29’в. д..
 Кусаган-Юрях — ручей, координаты 67°50’с. ш. 118°08’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 67°36’с. ш. 118°41’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 70°28’с. ш. 114°13’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 68°09’с. ш. 117°35’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 68°33’с. ш. 117°26’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 68°28’с. ш. 111°44’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 68°26’с. ш. 113°04’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 72°02’с. ш. 120°16’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 75°24’с. ш. 144°47’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 60°19’с. ш. 131°01’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 61°16’с. ш. 133°06’в. д..
 Кусаган-Юрях — урочище, координаты 62°32’с. ш. 133°51’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 62°39’с. ш. 133°39’в. д..
 Кусаган-Юрях — падь, координаты 61°34’с. ш. 122°24’в. д..
 Кусаган-Юрях — падь, координаты 62°07’с. ш. 122°47’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 58°22’с. ш. 127°36’в. д..
 Кусаган-Юрях — река, координаты 62°13’с. ш. 122°48’в. д..

Хабаровский край 
 Кусаган-Юрях — река, координаты 57°07’с. ш. 131°55’в. д..

Примечания

См. также 
 Кусаган
 Кусаган-Юрюе